Абиш — фамилия и название населённых пунктов:

 Абиш, Самат Сатыбалдыулы (род. 1978) — сотрудник органов национальной безопасности Республики Казахстан, Первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 Абиш, Уолтер (1931—2022) — американский писатель.

Казахстан 
 Абиш — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Абиш — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Абишев